Tendler poderá referir-se a:

 Silvio Tendler
 Lew Tendler, boxeador americano.

Desambiguação